Притула — українське прізвище.
 Андрій Притула — український футболіст, півзахисник, виступав за «Ниву» Тернопіль.
 Валерій Притула — український науковець, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувача кафедри тепло та масообміну Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій, ректор Одеської державної академії холоду з 2001 по 2011 рік.
 Василь Притула ( 1965) — український науковець, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний дитячий хірург МОЗ України.
 Володимир Притула ( 1965) — український журналіст, керівник та головний редактор проекту української служби Радіо Свободи «Крим. Реалії»; перший чоловік Олени Притули 
 Галина Притула — український науковець, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України.
 Іван Притула — український науковець, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України.
 Ігор Притула ( 1959) — український науковець, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту монокристалів Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України.
 Микола Притула — український науковець, завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського університету.
 Мирослав Притула — український науковець, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.
 Олександр Притула ( 1970) — один з керівників сучасного Українського козацтва.
 Олена Притула ( 1967) — українська журналістка, співзасновниця та власниця інтернет-видання «Українська правда», головна редакторка у 2000—2014 роках.
 Орест Притула — український науковець, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інститут фізики конденсованих систем НАН України.
 Роман Притула ( 1987) — російський актор театру та кіно.
 Руслан Притула — український науковець, полковник медичної служби, кандидат фармацевтичних наук, професор, начальник фармацевтичного центру Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Сергій Притула ( 1981) — український телеведучий, актор, автор і співпродюсер Народного скетч-шоу «Файна Юкрайна».
 Христина Притула — український науковець, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України.
 Ярослав Григорович Притула ( 1943) — український науковець, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу Львівського університету.
 Ярослав Ярославович Притула — український науковець, кандидат фізико-математичних наук, професор, декан факультету прикладних наук УКУ, син Ярослава Г. Притули.
 Ярослава Притула-Хома — українська співачка, відома під сценічним пседонімом «Славця», дружина Дзідзя.

Примітки 

Українські прізвища